hrabstwo Elbert (ang. Elbert County) w USA, w stanie Kolorado
 hrabstwo Elbert (ang. Elbert County) w USA, w stanie Georgia